«Арцах»:
 «Арцах» — название нагорно-карабахского футбольного клуба «Лернаин Арцах» из Степанакерта в 1989—1992 годах.
 «Арцах» — название армянского футбольного клуба «Ной» из Еревана в 2017—2019 годах